Иванкино — название населённых пунктов в России:
 Иванкино — село в Каргатском районе Новосибирской области.
 Иванкино — село в Колпашевском районе Томской области.